Leica Camera – costruttore di apparati fotografici e ottiche
 Leica Microsystems – costruttore di microscopi e similari
 Leica Biosystems – costruttore di apparecchi per la scienze biologiche-mediche
 Leica Geosystems – costruttore di strumenti di misura per geodesia e fotogrammetria

Pagine correlate 
Leika
Laika